Angle Mountain ist der Name folgender Berge:
 Angle Mountain (Wyoming), 3237 m
 Angle Mountain (Kanada), 1735 m

Siehe auch:
 Angel Mountain